Wolfsmühle ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wolfsmühle (Ettenstatt), Ortsteil der Gemeinde Ettenstatt, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Wolfsmühle (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wolfsmühle (Leutershausen), Ortsteil der Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Wolfsmühle (Milower Land), Wohnplatz in der Gemeinde Milower Land, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Wolfsmühle (Wechingen), Ortsteil der Gemeinde Wechingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Wolfsmühle (Wilhermsdorf), Ortsteil des Marktes Wilhermsdorf, Landkreis Fürth, Bayern

Gebäude:
 Wolfsmühle (Knetzgau), Mühle bei Unterschwappach in der Gemeinde Knetzgau im Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Wolfmühle